A Fantástica Fábrica de Cadáver é o álbum de estréia do rapper Eduardo, o álbum foi lançado em 20 de dezembro de 2014, com formato duplo e contém 32 faixas. A revista Rolling Stone destacou a música inédita "A Fantástica Fábrica de Cadáver", que atingiu o 14º lugar. O álbum estava no 6º lugar como um dos melhores álbuns do ano de 2014, os resultados dos álbuns classificados foram publicados pelo site Universo Online.

Faixas

O álbum consiste em dois discos, contendo 32 faixas descritas abaixo.

CD 1

CD 2

Álbuns de Eduardo (rapper)
Álbuns de 2014
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns de horrorcore
Álbuns de rap
Álbuns de gangsta rap